Az 1969-es európai Formula–2-es bajnokság volt a Formula–2 harmadik szezonja. A szezon során 7 versenyt rendeztek, a bajnok Johnny Servoz-Gavin lett.

Versenynaptár 

Megjegyzések:

 A 2., 5., 6. és 7. versenyen 2 futamot rendeztek.
 Az első versenyen elődöntő-döntő lebonyolítás volt.
 A Formula–1-es pilóták dőlt betűvel szerepelnek.

Végeredmény 

Formula–2-es szezonok
F